Дедлово — название нескольких населённых пунктов:
 Дедлово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Дедлово — деревня в Любытинском районе Новгородской области.